Blackwood: 

 Blackwood (компания) — российская компания в сфере недвижимости.
  — издательство в Шотландии.
 Blackwood’s Magazine — британский ежемесячный журнал. 
 Blackwoods — психологический триллер 2001 года. 
 The Blackwood Brothers — американская музыкальная группа. 
 Blackwood (фрегаты) — класс британских фрегатов.
 Lincoln Blackwood — пикап марки Lincoln. 
 Blackwood Distillery — шотландский производитель виски.
[father Blackwood]— персонаж из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".

См. также 
 Блэквуд